была японским разработчиком и издателем видеоигр. Большинство сотрудников компании входили в состав Human Entertainment. Серия игр Fire Pro Wrestling от Human была приобретена компанией Spike после прекращения деятельности Human. В апреле 2012 года компания объединилась с Chunsoft и стала Spike Chunsoft.

История 
Компания Spike была основана в декабре 1989 года как  Название было изменено на  18 октября 1991 года. В марте 1999 года Spike продала свой книгоиздательский бизнес Aspect, а в апреле Spike был приобретен Sammy. В ноябре 1999 года Spike основал дочернюю компанию по разработке игр под названием Vaill (яп.イイル株式会), которая состояла из бывших сотрудников Human Entertainment, и в конечном итоге была поглощена Spike в июле 2001 года.В 2005 году Spike был куплен компанией Dwango. В 2012 году она объединилась со своей дочерней компанией Chunsoft и стала Spike Chunsoft. На момент слияния в разработке находились две игры: Concept: Ore no Kodomo o Undekure! и Danganronpa 2: Goodbye Despair.

Игры

Опубликованные Spike

Опубликованные другими издателями

Локализованы

Рекомендации

Ссылки 

 http://game.spike.co.jp/
 IGN's company profile

Издатели компьютерных игр